Соревнования по парусному спорту среди мужчин в классе «RS:X» на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 8 по 14 августа в Марина да Глория, которая расположена в заливе Гуанабара. В соревнованиях приняли участие 36 спортсменов из 36 стран. Действующим олимпийским чемпионом являлся нидерландский яхтсмен Дориан ван Рейсселберге, который был включён в состав сборной для участия в Олимпийских играх.

Именно Дориан ван Рейсселберге и стал олимпийским чемпионом 2016 года, выиграв на предварительном этапе 7 гонок из 12, а также придя первым к финишу медальной гонки. Лишь только в 12-й гонке голландец единственный раз за олимпийский турнир не смог попасть в пятёрку сильнейших, закончив дистанцию 6-м. Серебряную медаль во второй раз подряд выиграл британец Ник Демпси, отстав от ван Рейсселберге по итогам соревнований более чем в два раза (25 очков против 52). Бронзовую медаль завоевал чемпион мира 2015 года француз , который до начала медальной гонки уступал 2 очка в борьбе за третье место действующему чемпиону мира поляку Петру Мышке.

Венгр Арон Гадорфальви, занявший 25-е место, принял участие в своих шестых подряд летних Олимпийских играх. Португалец Жуан Родригеш, занявший 11-е место, принял участие в своих седьмых подряд Олимпийских играх (рекорд среди всех португальских спортсменов).

Медалисты

Расписание 

Время местное (UTC−3)

Формат соревнований 
Основные соревнования по парусному спорту в классе RS:X состояли из 12 гонок. В каждой гонке спортсмены стартовали одновременно. Победителем каждой из гонок становился спортсмен, первым пересекший финишную черту. 10 лучших спортсменов по результатам 12 гонок попадали в медальную гонку, удвоенные результаты которой также шли в общий зачёт. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный спортсменом в одной из гонок, без учёта медальной. Яхтсмен, набравший наименьшее количество очков, становился олимпийским чемпионом.

Система начисления очков
Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому яхтсменкой месту. В случае если участник соревнований по каким-либо причинам не смог завершить гонку ему начислялось 38 очков.

Результаты

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты соревнований  на сайте Sports-reference.com 
 Результаты  на сайте ISAF 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года